Sandaramet ou Spandaramet era uma deusa da mitologia arménia. O termo Spandaramet foi usado pelos primeiros cristãos arménios na tradução do grego Dionísio, e Sandaramet na tradução de Hades.

O principal deus da Arménia era Aramazd, chamado de Arquiteto do Universo, Criador dos Céus e da Terra. Sua esposa se chamava Sandaramet. Ele era o pai dos outros deuses, e tinha várias filhas, dentre as quais Anahit, a mais famosa deusa da Armênia, que correspondia à deusa grega Ártemis, e era a mãe da castidade, Astghik, a deusa de beleza e a personificação da Lua, correspondente à deusa fenícia Astarte, e a terceira, Nané ou Nooné, deusa da invenção.

Dos três arcanjos do zoroastrismo (Amesa Espentas), apenas Espenta Armaiti está presente, de forma inquestionável, no panteão arménio, onde assume os nomes de Spandaramet ou Sandaramet, sendo o último nome usado com o significado de Abismo ou Hades. Na mitologia Avestá, Spandaramet era o espírito da terra e guardiã das vinhas; pelo último significado, os escritores arménios cristãos do  usaram este nome para traduzir Dionísio, que ocorre em II Macabeus 6:7. Pela associação de Sandaramet com o Abismo, esta palavra foi usada como um sinônimo de Hades, uma ideia que já aparece no Avestá.

Mitologia arménia
Deidades do mundo inferior